Аллсвенскан 1956/57 — 33-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1956/57 року розпочався 29 липня 1956 року й завершився 5 червня 1957 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрали наступні матчі:

 34 640: AIK – Юргорден 2:1, 17 травня 1957
 26 322: ГАІС – ІФК Гетеборг 1:2, 15 серпня 1956
 25 943: ІФК Гетеборг – Мальме ФФ 5:3, 2 вересня 1956
 25 409: AIK – ІФК Норрчепінг 0:1, 30 травня 1957

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція